Каба́нье о́зеро:

Казахстан:
 Кабанье озеро — в Северо-Казахстанской области. Координаты: 

Россия:
 Кабанье озеро — в Алтайском крае, в Бурлинском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Волгоградской области, в Среднеахтубинском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Курганской области, в Варгашинском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Курганской области, в Частоозерском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Ленинградской области, в Выборгском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Новосибирской области, в Доволенском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Новосибирской области, в Карасукском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Новосибирской области, в Коченёвском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Новосибирской области, в Краснозёрском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Новосибирской области, в Убинском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Омской области, в Крутинском районе. Координаты: 
 Кабанье озеро — в Челябинской области, в Каслинском районе. Координаты:

См. также 
 Кабанье Озеро — болото в Омской области, в Калачинском районе. Координаты: 
 Кабанье (список значений)
 Большое Кабанье озеро
 Малое Кабанье озеро
 Кабан (озеро)